

Geografia 
 Khallet es Sitt – fiume libanese

Persone 
 Anton Sitt (1847-1929) – violinista finlandese
 Hans Sitt (1850-1922) – compositore, musicista e insegnante ceco
 Kaspar von der Sitt (XVI secolo–XVII secolo) – artista tedesco
 Peter Sitt (1969) – nuotatore tedesco